Bellavista kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Bellavista, Colombia, Chocó,

Mexiko 

 Bellavista, Acatlán de Juárez, ort, 
 Bellavista, Guanajuato, Cortazar, ort, 
 Bellavista, Tamaulipas, El Mante, ort, 
 Bellavista, Chiapas, Cacahoatán, ort, 
 Bellavista, Autlán de Navarro, ort,